Bresnahan ist der Familienname folgender Personen:

 Timothy Bresnahan (* 1953), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Tom Bresnahan (Schauspieler) (* 1965), US-amerikanisch-irischer Schauspieler und Filmproduzent